Мордвин може бити:
 Мордвин, припадник мордвинског народа

или:
 ,  насељено место руралног типа (хутор) у Курској области, Русија
 , село у Гомељској области, Белорусија

Види још 
 Мордвинка, вишезначна одредница